Osoby o tym nazwisku:
 Józef Wojsznis – polski ekonomista
 Justyn Wojsznis – polski taternik i alpinista, redaktor i publicysta